Massana steht für:
 La Massana, Kleinstadt in Andorra

Massana ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Antoni Massana i Bertran (1890–1966), katalanischer Komponist, Jesuit und Pastoraltheologe 
 Valentí Massana (* 1970), spanischer Geher

Siehe auch:
 Maššana-uzzi